Isabel García puede referirse a:
Isabel García Lorca (1909-2002), una profesora española, hermana pequeña de Federico García Lorca.
Isabel García Tejerina (1968-), una política española, miembro del PP.
Isabel García Adánez (1972-), una traductora española.